Zkratka EBM může znamenat více věcí:

 v lékařství – evidence-based medicine, medicínu založenou na důkazech
 v hudbě – EBM (hudba), hudební styl, označovaný také jako Industrial dance, (přinejmenším v němčině) zřídka také jako Aggrepo (Aggressive Popmusik)
 Electron Beam Melting, technologie výroby kovových součástek tavením pomocí elektronových paprsků